Айтос може да се отнася за:

 Айтос – град в България
 Община Айтос – община в България
 Айтоска планина – планина в България
 Айтоска река – река в България
 Айтоски проход – проход в България
 Айтос (дем Суровичево) – село в Гърция
 Айтос (нос) – морски нос в Антарктика